Flamengo, een wijk van Rio de Janeiro;
 CR Flamengo, een Braziliaanse sportorganisatie uit Rio de Janeiro die meerdere sporten speelt;
 Flamenco, een Spaanse muziek, zang en dansstijl.

Zie ook 
 De doorverwijspagina voor Flamingo